Küsnət – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian
 Küsnət – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian